Arne Eggen (1881-1955), organiste et compositeur norvégien ;
Dan Eggen (1970-), footballeur norvégien ;
David Eggen (1962-), homme politique canadien ;
Erik Eggen (1877-1957), folkloriste et compositeur norvégien ;
Eystein Eggen (1944-2010), écrivain et sociologue norvégien ;
Gjermund Eggen (1941-2019), fondeur norvégien ;
Nils Arne Eggen (1941-2022), joueur et entraîneur de football norvégien ;
Olin J. Eggen (1919-1998), astronome américain.